Pietrebianche ima više značenja:
 Pietrebianche, Catanzaro
 Pietrebianche, Reggio Emilia